Muta är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 230 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Muta är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guangang,  km nordväst om Muta. I omgivningarna runt Muta växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina